Denis Hollenstein, né le  à Mosnang, dans le canton de Saint-Gall en Suisse, est un joueur de hockey sur glace professionnel suisse. Il évolue avec le club suisse de Zürcher Schlittschuh Club Lions en Ligue nationale A. Il est le fils du joueur et entraîneur Felix Hollenstein.

Carrière en club 
Lors de la saison 2006-2007, Denis Hollenstein évolue avec les juniors des Kloten Flyers, club avec lequel son père Felix Hollenstein a été quatre fois champion suisse dans les années 1990. Il est également prêté au EHC Bülach en  ligue. Il joue ensuite pour les Storm de Guelph, club canadien de la ligue junior de la Ligue de hockey de l'Ontario, pendant deux ans. Entre 2009 et 2013, Hollenstein joue avec les Kloten Flyers en Ligue nationale A en ayant été prêté au HC Thurgovie en Ligue nationale B pour une rencontre en 2009-2010. Il est élu révélation de la saison 2009-2010 et marque à treize reprises en 2010-2011 et en 2012-2013. En 2013, Hollenstein a signé un contrat pour quatre saisons avec le Genève-Servette HC. En 2014, retour en arrière pour rejoindre son père au Kloten Flyers

Carrière internationale 
Denis Hollenstein joue avec les équipes nationales suisses des moins de 18 ans puis des moins de 20 ans. Il est sélectionné avec la première équipe dès la saison 2010-2011. Il participe au championnat du monde en 2012 et 2013.

Palmarès et distinctions
 Vice-Champion du monde 2013 en ayant marqué quatre buts.
 Vainqueur de la Coupe Spengler en décembre 2013 avec le Genève-Servette HC.

Statistiques 

|2006-2007||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||30||16||21||37||87||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||EHC Bülach|| ligue|||3||2||1||3||27||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Storm de Guelph||LHO|||37||5||4||9||32||7||2||0||2||4
|-
|2008-2009||Storm de Guelph||LHO||56||12||12||24||25||4||1||3||4||6
|-
|2009-2010||Kloten Flyers||LNA||28||6||8||14||20||10||1||1||2||6
|-
|2009-2010||HC Thurgovie||LNB||1||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Kloten Flyers||LNA||45||13||16||29||94||3||0||0||0||2
|-
|2011-2012||Kloten Flyers||LNA||15||0||10||10||34||5||0||4||4||14
|-
|2012-2013||Kloten Flyers||LNA||48||12||25||37||89||5||1||4||5||16
|-
|2013-2014 || Genève-Servette HC || LNA|| 41|| 10|| 27|| 37|| 53|| 12|| 1|| 3|| 4|| 18
|-
|2014-2015||Kloten Flyers||LNA||35||8||21||29||28||6||1||2||3||6
|-
|2015-2016||Kloten Flyers||LNA||43||14||23||37||38||4||0||2||2||4
|-
|2016-2017||Kloten Flyers||LNA||50 ||23||21||44||99||4||0||1||1||6
|-
|2017-2018||Kloten Flyers||LNA||49 ||15||24||39||56||8||0||2||2||12
|-
|2017-2018||ZSC Lions||LNA||49 ||12||21||33||46||2||0||1||1||4
|-
|2019-2020|| ZSC Lions ||LNA||45 ||14||20||34||42||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021|| ZSC Lions ||LNA||50 || 21 || 23 || 44 || 32|| 8 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2021-2022|| ZSC Lions ||LNA||  || 

|2007|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||6||2||2||4||8||
|-
|2008|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||6||0||0||0||0||
|-
|2012|| Suisse||CM||7||0||2||2||2||
|-
|2013|| Suisse||CM||10||4||4||8||2|| Médaille d'argent
|-
|2013||Genève-Servette HC||Coupe Spengler||4||3||1||4||2||Vainqueur
|-
|2014|| Suisse||JO||3||0||1||1||2||
|-
|2014|| Suisse||CM||7||3||2||5||2||
|-
|2015||Kloten Flyers||CHL||2||0||0||0||6||Phase de groupe
|-
|2015||Kloten Flyers||Coupe de Suisse||4||0||0||0||2||Finale
|-
|2015|| Suisse||CM||8||2||0||2||6||
|-
|2016||Kloten Flyers||Coupe de Suisse||4||0||3||3||4||Demi-finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en octobre 1989
Naissance dans le canton de Saint-Gall
Sportif zurichois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Bülach
Joueur du Storm de Guelph
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du ZSC Lions
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022